Santa Cruz County je název dvou okresů v USA:

 Santa Cruz County (Arizona)
 Santa Cruz County (Kalifornie)